Francis Lee peut désigner :
 Francis Lee (1639-1667), 4e baronnet, homme politique anglais qui siégea à la Chambre des communes ;
 Francis Lightfoot Lee (1734-1797), un des signataires de la Déclaration d'indépendance des États-Unis ;
 Francis Lee (né en 1944), footballeur anglais ;
 Francis Lee (né en 1970), réalisateur anglais ;